Több helyen használatos a fok mértékegységként.

Mérések

Szög 

Szögmérésben a fok a derékszög 90-ed része, jele °. Ennek hatvanad része az ívperc, ennek a hatvanad része pedig az ívmásodperc.

Ritkán használatos az úgynevezett újfok, amely a derékszög századrésze (számológépen GRAD).

A szögmérésben használatos még a radián egység is.

Hőmérséklet 
Hőmérsékletegységként többfajta fok ismert. Európában a kontinensen leggyakoribb a Celsius-skála (°C) használata, melyben a 0 °C a víz fagyáspontja, a 100 °C a víz forráspontja normál légköri nyomáson.

További egységek:
 Réaumur-fok (°R), a víz 0 °R-on fagy és 80 °R-on forr fel.
 Fahrenheit-fok (°F), a víz 32 °F-on fagy meg és 212 °F-on forr fel.
 Kelvin, a víz 273,15 K hőmérsékleten fagy és 373,15 K hőmérsékleten forr fel; a Kelvin nem igazán „fok”, mivel sem a nevében, sem a jelölésében nem szokás azt használni; SI-alapegység

Alkoholfok 
Alkoholtartalmú italoknál az alkoholtartalmat jelzi térfogatszázalékban.

A fok jele 
A fokjel helyesírása eltér a többi mértékegységétől. A fok jelét, ha egyedül áll (például szögeknél), akkor a mérőszámhoz közvetlenül írjuk, például: 23°. Viszont az olyan fokoknál, ahol egy betű is társul a ° szimbólumhoz (például a Celsius-fok [°C]), már különírjuk: 6 °C.

A Unicode-ban „a fok jele” U+00B0 (°). Ennek HTML-kódja: &deg;.

Hajózás 

A hajózásban fontos szerepet játszanak a partközeli, magas vagy a vízbe élesen benyúló szárazföldi alakulatok, melyeket a fok utótaggal látnak el (például: Jóreménység-fok, Horn-fok). Ezek a part menti tájékozódásban segítenek, illetve veszélyességüknél fogva figyelmet érdemelnek a hajósok részéről.

Tájgazdálkodás 

A fok gazdálkodástörténeti szerepét leginkább Andrásfalvy Bertalan tárta fel a Duna mentén, ill. Bellon Tibor és Molnár Géza a Tiszai-alföldön (ártéri gazdálkodás, fokgazdálkodás).

Kapcsolódó szócikkek 

 fokjel
 fok (szög)
 hőmérséklet

Források 

Mértékegységek